Olszówka (gromada w powiecie kolskim)
 Olszówka (gromada w powiecie limanowskim)